Discordia – personificazione divina della discordia nella mitologia romana, equivalente a Eris greca
 Discordia – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Discordia – seconda espansione di tre del ciclo di Ravnica del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza
 Discordia – album della band death metal Misery Index